Tessel puede referirse a:

 Tessel: comuna francesa de la Baja Normandía; o
 Texel: nombre en neerlandés de una de las islas frisias de los Países Bajos.